Pseudocrenilabrinae — це підродина риб в родині цихлових, до якої, згідно з результатами останнього дослідження, Спаркса і Сміта (2004), належать усі африканські цихліди за винятком мадагаскарських видів.

Раніше автори визнавали навіть ширше африканські підродини, наприклад Tilapiinae (Hoedeman 1947), Tylochrominae (Poll 1986), Heterochrominae (Kullander 1998), або Boulengerochrominae і Paratilapinae  (Tawil 2001).

До цієї підродини належать цихліди з великих східно-африканських озер  — Мбуна з озера Малаві, Фуру з озера Вікторія і деякі ендемічні цихліди озера Танганьїка.

Pseudocrenilabrinae видів Haplochromini і Tilapiini широко поширені в Африці, а інші більш локалізовані.

Систематика 
Крім згаданих триб іноді також визнаються Bathybatini, Benthochromini, Boulengerochromini, Cyphotilapiini, Eretmodini, Greenwoodochromini, Limnochromini і Perissodini.

Роди

Джерела 
 I. P. Farias, G. Orti, A. Meyer: Total Evidence: Molecules, Morphology, and the Phylogenetics of Cichlid Fishes, Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol) 288:76-92 (2000) PDF
 «Cichlidae». FishBase. Ed. Ranier Froese and Daniel Pauly. Nov 2006 version. N.p.: FishBase, 2006.  

Цихлові